Alfred Brard (1876-1945), industriel et homme politique français ;
 Cyprien-Prosper Brard (1786-1838), ingénieur civil des mines et minéralogiste français ;
 Eugène-Lucien Brard (1842-1903),  sculpteur et orfèvre français ;
 Florent Brard (1976-), coureur cycliste français ;
 Léon Brard (1830-1902), peintre et céramiste français ;
 Jean Brard (1904-1989), personnalité politique française ;
 Jean-Pierre Brard (1948-), personnalité politique française ;
 Magdeleine Brard (1903-1998), pianiste française, fille d'Alfred Brard ;
 Patty Brard (1955-), chanteuse et animatrice de télévision néerlandaise ;
 Pierre Lucien Brard (1804-1887), homme politique français ;
  (1958-), footballeur néerlandais.